Тототлан има више значења:

 Општина Тототлан (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Тототлан (Тототлан, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику